Поглина́ння — у загальному сенсі вбирання в себе, приймання. Наприклад, поглинання газу, води або реагенту пористими речовинами, абсорбентами, абсорбція.
Гірництво
 Поглинання бурового розчину в процесі буріння свердловини — неконтрольований процес відтікання розчину із свердловини у природні або штучно створені канали в її стінці і гірській породі.
Економіка
 Поглинання () — купівля однієї компанії іншою компанією або групою інвесторів. Також називається придбанням. Звичайно цей термін передбачає, що придбання відбувається за ініціативою покупця і без повної згоди компанії, яку хочуть придбати; слід відрізняти від злиття.
Фізика
 Поглинання електромагнітного випромінювання — зменшення потоку світла або частинок при взаємодії з речовиною.
 Показник поглинання
 Коефіцієнт поглинання (оптика)

Корпоративні фінанси